Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Albert Costa 6-4,6-2.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (primo turno)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)
 Thomas Muster (campione)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)

 Àlex Corretja (secondo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1995
ATP Tour 1995